Всероссийский турнир любителей 1909 — шахматный турнир проходивший с 2 по 27 февраля в Санкт-Петербурге.

Проводился одновременно с международным турниром 1909 г. в залах Финансового коммерческого клуба. Участвовали 19 шахматистов из 9 городов: 
 Санкт-Петербург (8 шахматистов),
 Лодзь (2),
 Москва, Нижний Новгород, Варшава, Харьков, Одесса, Ковно, Ревель — по 1.

Два участника выбыли после 2-го и 7-го туров.

Победитель — 16-летний А. А. Алехин (13 очков), 2-е место — Г. А. Ротлеви (12), 3-е — Б. Грегори (11½).

«Чигоринский приз» был присуждён А. Н. Вяхиреву за партию против С. К. Избинского.

Примечательные партии 

1. е4 е5 2. Кf3 Кс6 3. Сb5 а6 4. Са4 Кf6 5. 0–0 К:е4 6. d4 b5 7. Сb3 d5 8. de Се6 9. с3 Сс5 10. Сс2 0–0 11. Кbd2 f5 12. Кb3 Сb6 13. Кbd4 К:d4 14. К:d4 С:d4 15. сd f4 16. f3 Кg3 17. Ле1 Фh4 18. Фd2 Кf5 19. С:f5 Л:f5 20. Фf2 Фh6 21. Крh1 g5 22. g4 fg 23. Ф:g3 Крh8 24. Сd2 с5 25. Лас1 с4 26. а4 Лаf8 27. аb аb 28. Ла1 Фh5 29. Лg1 h6 30. f4 Лg8 31. fg Лf3 32. Фg2 (см. диаграмму).
32... Сh3 33. Фе2 Cf5 34. gh Л:g1+ 35. Л:g1 Ce4 36. Лg2 Лg3 37. Ф:h5 Л:g2 38. Фf5 Л:d2+ 39. Ф:е4 de 40. е6 Лd1+ 41. Kpg2 Ла1 42. d5 Ла8 43. d6 Kpg8 44. Kpf2 b4 45. Кре2 с3 46. b3 с2 47. Kpd2 Лd8 48. d7 Kpf8. 0:1.

Таблица

Литература 
 
 
 Международный Шахматный Конгресс в память М.И. Чигорина / Под ред. Э. Ласкера, Е.А. Зноско-Боровского, Б.Е. Малютина. — СПб.: Издание С.-Петербургского Шахматного Собрания, 1910. — 367 c.

См. также 
 Мемориал Чигорина
 Санкт-Петербург 1909

Ссылки 
 
Партии турнира в базе Chessgames
Партии турнира на сайте 365Chess

Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Февраль 1909 года
Шахматные турниры в Российской империи
1909 год в шахматах
Спорт в России в 1909 году
1909 год в Санкт-Петербурге